O Sitra Club é um clube de futebol baireinita com sede em Sitra. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1957.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1957